Benefist est un album de musique électronique de The Ace Of Clubs, sorti en 2007 sur le label Firstcask Records.

Liste des titres 

Album musical sorti en 2007
Album de Luke Vibert